Szabó Attila
 Szabó Attila (1935–1998) televíziós rendező
 Szabó Attila (1940) jégkorongozó, edző
 Szabó Attila (1947) amerikai magyar kémikus, biofizikus az MTA tagja
 Szabó Attila (1963) kenus
 Szabó Attila (1968) zenész
 Szabó Attila (1971) labdarúgó
 Szabó Attila (1971) politikus, ogy. képviselő 1998-2002 (Fidesz, majd független), Csongrád m. területi listájáról
 Szabó Attila (1976) dramaturg, rendező
 Szabó Attila (1983) színháztörténész, muzeológus
 Szabó Attila (1984) tízpróbázó, olimpikon
 Szabó Attila (1988) triatlonista
 Szabó Attila (1989) úszó
 Szabó Attila (1994) kétszeres nemzetközi fizikai diákolimpiai bajnok
 Szabó Attila (?) művészettörténész
 Szabó Attila (?) festő

Hasonló nevűek
 Szabó M. Attila (1938) szótárszerkesztő, helytörténész
 Szabó T. Attila (1906–1987) nyelvész, történész, irodalomtörténész, néprajzkutató
 Szabó T. E. Attila (1941) biológus

Jegyzetek